UKT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Quakertown Upper Buck (Stati Uniti)
 UKT – United Klima Technologies – engineering (UK)